Wouter Van Besien (Bonheiden,  es un político belga del partido ecologista Groen. Ha presidido dicho partido desde el 25 de octubre de 2009. Es miembro del Parlamento Flamenco desde 2014.

Biografía 
Van Besien es licenciado en sociología por la Universidad Católica de Lovaina y obtuvo la maestría en artes en el área del desarrollo en la Universidad de Hull. Participó en el Movimiento Juvenil Flamenco y en el Consejo de los Jóvenes Flamencos y fue secretario nacional de la Federación Chiro en 1998.

Desde 2006 es representante de distrito de Borgerhout y desde enero de 2010 presidente del colegio del distrito,

En 2014 no se presentó como candidato para liderar el partido. A finales del año dejará de ser presidente de Groen.

Referencias

Enlaces externos 
 Página de Wouter van Besien

Políticos de Bélgica del siglo XXI
Alumnado de la Universidad de Hull
Alumnado de la Universidad KU Leuven
Nacidos en Bonheiden